

Niemcy 
 Falkenhagen – dzielnica Falkensee
 Falkenhagen – dzielnica Lügde
 Falkenhagen – dzielnica Pritzwalk
 Falkenhagen – dzielnica Rehna
 Falkenhagen (Mark) – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Märkisch-Oderland

Inne 
 Falkenhagen – bunkier

Zobacz też 
 Falkenhagener Feld